Sturmberg steht für:

 Sturmberg (Berg), Berg im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Sturmberg (Ostrach), Ortsteil der Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen
 Windpark Sturmberg, Baden-Württemberg
 Sturmberg (Gemeinde Naas), Ortsteil von Naas, Bezirk Weiz, Steiermark
 Ruine Sturmberg, Österreich